Руда — многозначный термин; в том числе, фамилия.

 Руда — вид полезных ископаемых
 Руда — шестой студийный альбом группы «Калинов мост», выпущенный в 2001 году.
 Руда — богиня в древнеарабской мифологии.
 Руда — архаичное, в также диалектное название крови.
 Руда — трест в городе Кривой Рог.

Фамилии 
 Руда, Михаил Яковлевич (1940—2019) — советский и российский кардиолог, педагог.
 Руда, Хосе Мария (1924—1994) — аргентинский юрист и дипломат.

Топонимы

Белоруссия 
 Руда — деревня, Ивацевичский район, Брестская область.
 Руда — деревня, Бешенковичский район, Витебская область.
 Руда — деревня, Новогрудский район, Гродненская область.
 Руда — деревня, Клецкий район, Минская область.

Босния и Герцеговина 
 Руда — село в общине Нови Травник.

Литва 
 Руда — село в Вилкавишкском районе.
 Руда — село в Лаздийском районе.
 Руда — село в Пренайском районе.

Россия 
 Руда — хутор, Рамонский район, Воронежская область.

Украина 
 Руда — село, Любомльский район, Волынская область.
 Руда — село, Турийский район, Волынская область.
 Руда — село, Рогатинский район, Ивано-Франковская область.
 Руда — село, Сквирский район, Киевская область.
 Руда — село, Стрыйский район, Львовская область.
 Руда — село, Золочевский район, Львовская область.
 Руда — село, Каменка-Бугская городская община, Львовский район, Львовская область.
 Руда — село, Жолковская городская община, Львовский район, Львовская область.
 Руда — село, Яворовский район, Львовская область.
 Руда — село, Глобинский район, Полтавская область.
 Руда — село, Лохвицкий район, Полтавская область.
 Руда — село, Миргородский район, Полтавская область.
 Руда — село, Белопольский район, Сумская область.
 Руда — село, Лебединский район, Сумская область.
 Руда — село, Каменец-Подольский район, Хмельницкая область.
 Руда — село, Сновский район, Черниговская область.

 Руда Краковецкая — село, Яворовский район, Львовская область.
 Руда-Бродская — село, Бродовский район, Львовская область.
 Руда-Горчичнянская — село, Дунаевецкий район, Хмельницкая область.

Хорватия 
 Руда — село в общине Оток.
 Руда — река, приток Цетины.
 Руда — один из Элафитских островов.

Чехия 
 Руда — муниципалитет в Чехии.